Pucz w Chile (1924)
 Pucz w Chile (1925)
 Pucz w Chile (1932)
 Pucz w Chile (1973)